Osoby o tym nazwisku:
 Amelia Rotter-Jarnińska – polska aktorka teatralna i filmowa
 Emília Rotter – węgierska łyżwiarka figurowa, olimpijka
 Franciszka Platówna-Rotter – polska śpiewaczka operowa
 Jan Rotter, benedyktyn
 Jan Rotter (1850–1906), polski inżynier, nauczyciel, polityk
 Jan Rotter (1915–1977), polski dziennikarz i działacz sportowy
 Jan Rotter (1991-), niemiecki zapaśnik
 Julian Rotter – amerykański psycholog
 Marie-Therese Rotter – niemiecka curlerka